Ингебретсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ингебретсен, Олаф (1892—1971) — норвежский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912.
 Ингебретсен, Эуген (1884—1939) — норвежский гимнаст, призёр летних Олимпийских игр.